El nombre María Díaz de Haro puede referirse a las siguientes personas:

 María Díaz de Haro (m. 1266),  hija de Diego López II de Haro, señor de Vizcaya, y esposa del conde Gonzalo Núñez de Lara.
 María Díaz de Haro (c.1270-1342). Señora de Vizcaya, hija de Lope Díaz III de Haro, señor de Vizcaya, y de su esposa Juana Alfonso de Molina.
 María Díaz de Haro (m. 1348), señora de Vizcaya, hija de Juan de Haro «el Tuerto», señor de Vizcaya.

Miscelánea
 Calle María Díaz de Haro, calle homónima en honor de María Díaz de Haro, décima señora de Vizcaya.